

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Wikielec – kolonia w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Wikielec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława